СССР на летних Олимпийских играх 1956 представлена Олимпийским комитетом СССР. В команду входили 283 спортсмена из 39 городов и населённых пунктов 11 союзных республик. Они участвовали во всех соревнованиях, кроме хоккея на траве. 58 советских спортсменов вернулись на Родину с почётным званием чемпиона Олимпийских игр. Советская олимпийская сборная в неофициальном командном зачёте заняла первое место, обойдя сборные США и Австралии.

Впервые в истории советской сборной были завоеваны медали в водном поло, плавании, пятиборье, фехтовании и футболе, при этом в пятиборье и футболе — золотые. Хорошо выступили советские гимнасты, стрелки, легкоатлеты, гребцы как академического стиля, так и байдарочники-каноисты, а также тяжелоатлеты и борцы. Баскетболисты на вторых играх подряд поднялись на серебряную ступень пьедестала почёта, ватерполисты выиграли первую в истории СССР олимпийскую медаль — бронзу. Впервые были завоёваны и золотые медали в боксе, гребле на байдарках и каноэ.

Медали по видам спорта

Медалисты

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Слава Амирагов
 Анатолий Антонов
 Андрей Архипов
 Александр Беркутов
 Игорь Булдаков
 Эрнест Вербин
 Леонид Гиссен
 Георгий Гущенко
 Игорь Емчук
 Георгий Жилин
 Валентин Занин
 Леонид Захаров
 Виктор Иванов
 Вячеслав Иванов
 Игорь Иванов
 Николай Карасёв
 Владимир Крюков
 Владимир Петров
 Юрий Попов
 Евгений Самсонов
 Юрий Тюкалов
 Анатолий Фетисов
 Борис Фёдоров
 Ярослав Черствый
 Александр Шефф

  Баскетбол
 Аркадий Бочкарёв
 Майгонис Валдманис
 Виктор Зубков
 Янис Круминьш
 Альгирдас Лауритенас
 Валдис Муйжниекс
 Юрий Озеров
 Казис Петкявичюс
 Михаил Семёнов
 Станисловас Стонкус
 Михаил Студенецкий
 Владимир Торбан

  Бокс
 Эдуард Борисов
 Владимир Енгибарян
 Ричард Карпов
 Анатолий Лагетко
 Ромуальдас Мураускас
 Лев Мухин
 Владимир Сафронов
 Борис Степанов
 Владимир Стольников
 Геннадий Шатков

  Борьба
 Вольная борьба
 Вахтанг Балавадзе
 Алимбег Бестаев
 Иван Выхристюк
 Борис Кулаев
 Линар Салимуллин
 Георгий Схиртладзе
 Мириан Цалкаламанидзе
 Михаил Шахов

 Греко-римская борьба
 Константин Вырупаев
 Роман Дзнеладзе
 Гиви Картозия
 Владимир Манеев
 Валентин Николаев
 Анатолий Парфёнов
 Владимир Росин
 Николай Соловьёв

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Виктор Вершинин
 Виктор Капитонов
 Николай Колумбет
 Анатолий Черепович

  Велоспорт-трек
 Ростислав Варгашкин
 Эдуард Гусев
 Виктор Ильин
 Владимир Леонов
 Владимир Митин
 Борис Романов
 Борис Савостин
 Родислав Чижиков

  Водное поло
 Виктор Агеев
 Пётр Бреус
 Нодар Гвахария
 Борис Гойхман
 Вячеслав Куренной
 Георгий Лезин
 Борис Маркаров
 Пётр Мшвениерадзе
 Валентин Прокопов
 Михаил Рыжак
 Юрий Шляпин

  Гребля на байдарках и каноэ
 Грациан Ботев
 Геннадий Бухарин
 Анатолий Демитков
 Михаил Каалесте
 Сергей Климов
 Игорь Писарев
 Павел Харин
 Евгений Яциненко
 Елизавета Дементьева

  Конный спорт
 Лев Баклышкин
 Александр Второв
 Валериан Куйбышев
 Борис Лилов
 Владимир Распопов
 Николай Ситько
 Андрей Фаворский
 Сергей Филатов
 Николай Шеленков

  Лёгкая атлетика
 Борис Баляев
 Леонид Бартенев
 Пётр Болотников
 Дмитрий Бондаренко
 Владимир Булатов
 Ким Буханцов
 Василий Власенко
 Александр Горшков
 Константин Грачёв
 Отто Григалка
 Борис Гришаев
 Дмитрий Егоров
 Альберт Иванов
 Ардалион Игнатьев
 Евгений Кадяйкин
 Игорь Кашкаров
 Григорий Климов
 Юрий Коновалов
 Витольд Креер
 Михаил Кривоносов
 Василий Кузнецов
 Владимир Кузнецов
 Юрий Кутенко
 Владимир Куц
 Михаил Лавров
 Юрий Литуев
 Владимир Лощилов
 Евгений Маскинсков
 Борис Матвеев
 Антанас Микенас
 Анатолий Михайлов
 Уно Палу
 Анатолий Петров
 Йонас Пипине
 Владимир Поляков
 Семён Ржищин
 Анатолий Самоцветов
 Владимир Ситкин
 Евгений Соколов
 Леонид Спирин
 Борис Столяров
 Сергей Суханов
 Владимир Сухарев
 Игорь Тер-Ованесян
 Борис Токарев
 Олег Федосеев
 Иван Филин
 Виктор Цыбуленко
 Виталий Чернобай
 Иван Чернявский
 Леонид Щербаков
 Анатолий Юлин
 Бруно Юнк
 Валентина Баллод
 Ирина Беглякова
 Нилия Беседина
 Ирина Бочкарёва
 Галина Быстрова
 Мария Голубничая
 Зинаида Дойникова
 Альбина Елькина
 Галина Зыбина
 Мария Иткина
 Надежда Коняева
 Ольга Кошелева
 Вера Крепкина
 Мария Писарева
 Нина Ромашкова-Пономарëва
 Галина Попова
 Галина Резчикова
 Тамара Тышкевич
 Надежда Хныкина-Двалишвили
 Валентина Шапрунова
 Вера Югова
 Инессе Яунземе

  Парусный спорт
 Константин Александров
 Лев Алексеев
 Борис Ильин
 Андрей Мазовка
 Иван Матвеев
 Константин Мельгунов
 Тимир Пинегин
 Пётр Толстихин
 Александр Чумаков
 Юрий Шаврин
 Фёдор Шутков

  Плавание
 Геннадий Андросов
 Лев Баландин
 Фарид Досаев
 Игорь Заседа
 Борис Никитин
 Геннадий Николаев
 Виталий Сорокин
 Владимир Стружанов
 Харис Юничев
 Людмила Клипова

  Прыжки в воду
 Роман Бренер
 Геннадий Галкин
 Юрий Казаков
 Геннадий Удалов
 Михаил Чачба
 Зоя Блювас
 Раиса Гороховская
 Любовь Жигалова
 Татьяна Каракашьянц
 Нинель Крутова
 Валентина Чумичева

  Современное пятиборье
 Иван Дерюгин
 Игорь Новиков
 Александр Тарасов

  Спортивная гимнастика
 Альберт Азарян
 Валентин Муратов
 Павел Столбов
 Юрий Титов
 Виктор Чукарин
 Борис Шахлин
 Полина Астахова
 Людмила Егорова
 Лидия Калинина
 Лариса Латынина
 Тамара Манина
 Софья Муратова

  Стрельба
 Анатолий Богданов
 Василий Борисов
 Николай Могилевский
 Юрий Никандров
 Виталий Романенко
 Владимир Севрюгин
 Василий Сорокин
 Махмуд Умаров
 Евгений Черкасов
 Аллан Эрдман
 Антон Ясинский

  Тяжёлая атлетика
 Фёдор Богдановский
 Аркадий Воробьёв
 Евгений Минаев
 Игорь Рыбак
 Василий Степанов
 Владимир Стогов
 Равиль Хабутдинов

  Фехтование
 Леонид Богданов
 Валентин Вдовиченко
 Виктор Жданович
 Юрий Иванов
 Лев Кузнецов
 Марк Мидлер
 Александр Овсянкин
 Юрий Осипов
 Юрий Рудов
 Яков Рыльский
 Лев Сайчук
 Давид Тышлер
 Иозас Удрас
 Реваз Цирекидзе
 Евгений Череповский
 Валентин Черников
 Арнольд Чернушевич
 Эмма Ефимова
 Валентина Растворова
 Надежда Шитикова

 Футбол
 Анатолий Башашкин
 Йожеф Беца
 Валентин Иванов
 Анатолий Ильин
 Анатолий Исаев
 Борис Кузнецов
 Анатолий Маслёнкин
 Игорь Нетто
 Михаил Огоньков
 Алексей Парамонов
 Борис Разинский
 Владимир Рыжкин
 Сергей Сальников
 Никита Симонян
 Эдуард Стрельцов
 Борис Татушин
 Николай Тищенко
 Лев Яшин

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 4 сильнейших экипажей.
 Мужчины
Финал Игр 1952 года в одиночках запомнился противостоянием советского гребца Юрия Тюкалова и австралийца Мервина Вуда. На Играх 1956 года оба этих спортсмена выступали в двойках, а в одиночках вместо них выступали совсем молодые спортсмены: 18-летний Вячеслав Иванов и 19-летний Стюарт Маккензи, который вырос на озере Вендури, где как раз и проходили гребные соревнования.

С первых метров дистанции Маккензи ушёл вперёд. Несмотря на то, что Иванов шёл с хорошим темпом в 36 гребков в минуту отрыв от австралийца только рос. При этом и Келли, и Коцерка также опережали советского гребца. За 500 метров финиша Маккензи опережал Иванова на 3 корпуса лодки, что составляет примерно 23 метра, и казалось, что Маккензи уже никто не догонит, однако Вячеслав Иванов резко увеличил темп до 48 гребков в минуту и за 100 метров до финиша смог обогнать австралийца и стать олимпийским чемпионом. После окончания заезда Иванова вынесли из лодки без сознания.

Баскетбол 

Команда

Отборочный тур

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бокс 

Встречи боксёров проходили с 23 ноября по 1 декабря ежедневно, с 12 до 4 часов дня и с 7 до 10 часов вечера.

В состав сборной команды советских боксёров на XVI Олимпийских играх, в порядке весовых категорий входили:
 В. Стольников. 22 года. Боксом занимается шесть лет. Провел 130 боев, из них выиграл 115. Неоднократный чемпион Ленинграда и дважды — в 1955 и чемпион Советского Союза.
 Б. Степанов. 28 лет. Боксирует с 18 лет. Из 164 боев 152 — принесли ему победу.
 В. Сафронов. 23 года. Боксом занимается восемь лет. Провел 105 боев, из них 98 побед.
 А. Лагетко. 20 лет. Боксирует с 14-летнего возраста. На его счету 86 встреч на ринге, в том числе 76 побед.
 В. Енгибарян. 24 года. Боксерский стаж — 8 лет. Из 137 проведенных боев выиграл 124. 22 международные встречи из 23 окончились победой Енгибаряна. Он — чемпион Европы . и чемпион СССР 1955 и .
 Э. В. Борисов. (03.02.1934) Двадцатилетний Борисов занимается боксом 8 лет. Провел 113 боев, выиграл 97. Чемпион СССР , Мастер спорта, тренер Г. О. Джероян.
 Р. Карпов. 25 лет. Занимается боксом девять лет. Провел 139 боев, выиграл 123, в том числе 18 международных встреч из 20.
 Г. Шатков. 24 года. Чемпион Европы, чемпион СССР 1955 и 
 Р. Мураускас. 22 года. Боксирует 8 лет. Из 129 боев победил в 112. Чемпион Советской Армии 1955 и  и чемпион СССР 
 Л. Мухин. 20 лет. Боксом занимается 6 лет. Из 96 боев выиграл 90. Финалист первенства СССР 1955 и

Борьба 

Спортсменов — 16

Борьба вольная

Борьба греко-римская

Велоспорт 

Спортсменов — 12
Шоссе, личное первенство

Трек

Тандем, 2 км

Командная гонка преследования, 4 км

Водное поло 

Спортсменов — 11 Борис Гойхман, Виктор Агеев, Юрий Шляпин, Вячеслав Куренной, Пётр Бреус, Пётр Мшвениерадзе, Нодар Гвахария, Михаил Рыжак, Валентин Прокопов, Борис Маркаров, Георгий Лезин

Первый тур

Финал

Гимнастика 

Спортсменов — 12 (6 мужчин, 6 женщин)

Мужчины

Женщины

Гребля на байдарках и каноэ 

Спортсменов — 9 (8 мужчин, 1 женщина)

Мужчины

Женщины

Конный спорт 

Спортсменов — 9
 Индивидуальная выездка: Сергей Филатов на коне Ингас, Александр Второв на коне Репертуар, Николай Ситько на коне Скачок
 Индивидуальное троеборье: Валериан Куйбышев на коне Перекоп, Николай Шеленков на коне Сатрап, Лев Баклышкин на коне Гимнаст
 Преодоление препятствий: Борис Лилов на коне Бостон, Владимир Распопов на коне Кодекс, Андрей Фаворский на коне Манёвр

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 75 (53 мужчины, 22 женщины)

Мужчины 
Бег и ходьба

Метание и прыжки

Десятиборье

Женщины 
Бег и ходьба

Метание и прыжки

Парусный спорт 

Спортсменов — 11

Плавание 

Спортсменов — 10 (9 мужчин, 1 женщина)

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду 

Спортсменов — 11 (5 мужчин, 6 женщин)

Мужчины

Женщины

Стрельба пулевая 

Спортсменов — 9

Скоростная стрельба, 25 м

Произвольный пистолет, 50 м

Произвольная винтовка, три позиции, 300 м

Малокалиберная винтовка, три позиции, 50 м

Малокалиберная винтовка, лежа, 50 м

Стрельба по мишени «бегущий олень»

Стрельба стендовая 

Спортсменов — 2

Современное пятиборье 

Спортсменов — 3

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 7

Фехтование 

Спортсменов — 20 (17 мужчин, 3 женщины)

Мужчины 
Командное первенство

Индивидуальное первенство

Женщины

Футбол 

Спортсменов — 18
Состав команды

 Главный тренер: Гавриил Качалин
 Тренер: Николай Гуляев

Первый раунд

Второй раунд

Полуфинал

Финал

Хоккей на траве 

В данном виде спорта СССР не был представлен на летних Олимпийских играх в 1956 году.

Примечания

Сноски

Источники

Литература 
 
 Официальные отчёты организационного комитета Летних Олимпийских игр 1956 года. Архив спортивной библиотеки фонда LA84

Ссылки 
 
 

Страны на летних Олимпийских играх 1956 года